European Leadership Network ist der Name mehrerer Organisationen:

 das European Leadership Network (ELN), eine sicherheitspolitische Organisation
 das European Leadership Network (ELNET), eine pro-israelische Organisation